Суха́я Сама́рка:
 Сухая Самарка — протока, которую образует Волга вокруг острова Коровий.
 Сухая Самарка — посёлок, входящий в городской округ Самара (Куйбышевский район), расположенный между протокой Сухая Самарка и рекой Татьянка.